Медио Кило има више значења:

 Медио Кило (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Медио Кило (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику